Beroe Sztara Zagora bolgár város ókori neve
 Beroe a PFK Beroe Sztara Zagora bolgár labdarúgóklub rövid neve